Freya, de tweelingzuster van Freyr in de Noordse mythologie
 Frige, de vrouw van Wodan in de Continentaal-Germaanse mythologie
 Fréa, koning van Rohan (Tolkien)
 Frea (geslacht), geslacht van boktorren